Monk (englisch „Mönch“) bzw. The Monk steht für:

 Monk (Fernsehserie), US-amerikanische Krimiserie
 Monk, kurz für das Herrenschuhmodell Monkstrap
 Monk (Album), Studioalbum (1965) von Thelonious Monk
 Monk (Band), österreichische Popband
 Monk (Rapper), deutscher Rapper
 The Monk, Roman (1796) von Matthew Gregory Lewis, siehe Matthew Gregory Lewis #The Monk, Inhalt
 Monk (Metro Montreal), U-Bahn-Station in Montreal
 Monk Islands, Inseln im Archipel der Südlichen Orkneyinseln, Antarktis

Monk ist der Familienname folgender Personen:
 Arron Monk (* 1990), englischer Dartspieler
 Art Monk (* 1957), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Chris Monk (* 1951), britischer Sprinter
 Colin Monk (* 1967), englischer Dartspieler
 Craig Monk (* 1967), neuseeländischer Segler
 Cyril Monk (1882–1970), australischer Geiger, Musikpädagoge und Komponist
 Debra Monk (* 1949), US-amerikanische Schauspielerin
 Egon Monk (1927–2007), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Garry Monk (* 1979), englischer Fußballspieler und -trainer
 George Monck, 1. Duke of Albemarle (1608–1670), Oberbefehlshaber der englischen Besatzungstruppen in Schottland

 Jonathan Monk (* 1969), britischer Künstler
 Kenrick Monk (* 1988), australischer Schwimmer
 Lori Monk (* 1956), US-amerikanische Eisschnellläuferin
 Malik Monk (* 1998), US-amerikanischer Basketballspieler
 Marcus Monk (* 1986), US-amerikanischer Basketball- und Footballspieler
 Martin Monk (* 1985), deutscher Drehbuchautor und Filmregisseur
 Meredith Monk (* 1942), US-amerikanische Sängerin und Komponistin
 Quincy Monk (1979–2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Radjo Monk (* 1959), deutscher Lyriker, Grafiker und Videokünstler
 Sophie Monk (* 1979), australische Schauspielerin und Sängerin
 T. S. Monk (* 1949), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Thelonious Monk (1917–1982), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Tilopâ Monk (1949–2010), deutscher bildender Künstler
 William Henry Monk (1823–1889), britischer Kirchenliederkomponist
und der Künstlername von:
 Jaybo aka Monk (* 1963), französischer Künstler

Monk steht als Abkürzung für:
 Mannschaftsorientierung nach Karte (im Tauchsport), siehe Orientierungstauchen #Mannschaft

Siehe auch:
 Baron Monk Bretton
 Monck
 Monk’s House in Rodmell, Sussex
 The Monks

Abkürzung